Il doppio del torneo di tennis Budapest Challenger 2 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Juan Pablo Brzezicki e Mariano Delfino che hanno battuto in finale Ignacio Gonzalez-King e Juan Pablo Guzmán 2-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Kornel Bardoczky /  Gergely Kisgyorgy (quarti di finale)
 Ignacio Gonzalez-King /  Juan Pablo Guzmán (finale)

 Amir Hadad /  Alexander Waske (quarti di finale)
 Juan Pablo Brzezicki /  Mariano Delfino (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 2004